Carlos Eduardo de Souza Floresta, Braziliaans voetballer
 Kahe, een taal van de Wachagga